María Bourbonsko-Sicilská (María Paloma Diana Irene; * 5. dubna 1967, Madrid) je bourbonsko-sicilská princezna a arcivévodkyně rakouská.

Rodina 
Je druhou nejstarší dcerou infanta Karla, vévody z Kalábrie a princezny Anny Orleánské.

Manželství a děti 
Dne 13. července 1996 se v La Toledana provdala za arcivévodu Simeona Habsbursko-Lotrinského, syna arcivévody Rudolfa Habsbursko-Lotrinského. Spolu mají pět dětí:
 Johannes Habsbursko-Lotrinský (* 29. října 1997)
 Ludwig Habsbursko-Lotrinský (* 16. listopadu 1998)
 Isabelle Habsbursko-Lotrinská (* 14. září 2000)
 Carlotta Habsbursko-Lotrinská (* 16. ledna 2003)
 Philipp Habsbursko-Lotrinský (* 15. ledna 2007)

Tituly a oslovení 
 5. dubna 1967 - 16. prosince 1994: Její královská Výsost princezna María Bourbonsko-Sicilská
 16. prosince 1994 - 13. července 1996: Její královská Výsost princezna María Bourbonsko-Sicilská, grandeza španělská
 13. července 1996 - dosud: Její císařská a královská Výsost princezna María Rakouská, císařská princezna rakouská, královská prinezna uherská a česká, princezna Bourbonsko-Sicilská, grandeza španělská

Vývod z předků

Reference 

María Bourbonsko-Sicilská
Bourbonsko-sicilské princezny
Rakouské princezny
Arcivévodkyně
Narození v roce 1967
Narození 5. dubna
Narození v Madridu
Žijící lidé
Ženy
Habsbursko-lotrinští v 20. století
Habsbursko-lotrinští v 21. století